Kgalagadi bezeichnet:

 die Kalahari-Wüste auf Setswana
 eine Sprache im südlichen Afrika, siehe Kgalagadi (Sprache)
 einen Distrikt in Botswana, siehe Kgalagadi District
 den früheren Namen eines Distrikts in der südafrikanischen Nordkap-Provinz, siehe Kgalagadi District Municipality
 einen grenzübergreifenden Nationalpark in Südafrika und Botswana, siehe Kgalagadi-Transfrontier-Nationalpark.